Az udmurt himnusz zenéjét German Korepanov (Герман Корепанов) és Alekszandr Korepanov (Александр Корепанов) írta.

Az udmurt szöveg írója T. G. Vladikina (Т. Г. Владыкина), az oroszé A. A. Senmalin (А. А. Шенмалин).

Udmurt szöveg

Шунды сиос ӝуато палэзез, 
Юг ӟардон вуэ музъемам. 
Оскон тӧлпо – милемлы Куншетэд, 
Дан тыныд, Доре мынам! 
 
Югдыты, Быдӟым Инмаре,
Кыдёкысы инвисъёсмес, 
Кыдаты выль шудбурмес,
Эрико, йӧн бурдъёсмес!

Тон кадь мусо вань меда дуннеос, 
Кужымед пыӵа ёзвиям. 
Ӟеч ивордэ гурлало туриос, 
Дан тыныд, Доре мынам!

Югдыты, Быдӟым Инмаре, 
Кыдёкысь инвисъёсмес,
Кыдаты выль шудбурмес,
Эрико, йӧн бурдъёсмес!

Дун ошмес ву жильыртэ шуръёсын, 
Волга-Кам – пачыл вирсэрам. 
Россиен ӵош кайгуын но данын 
Тон, Удмуртие мынам!

Югдыты, Быдӟым Инмаре,
Кыдёкысы инвисъёсмес,
Кыдаты выль шудбурмес,
Эрико, йӧн бурдъёсмес!

Magyar szöveg (fordítás az udmurt alapján)

Izzik a berkenye a napsugárban, 
Világos hajnal jön földünkre. 
A remény vitorlája nekünk zászlód, 
Dicsőség neked, hazám!

Tedd fényessé, hatalmas Istenem
Távoli látóhatárainkat, 
Izzítsd új boldogságunkat,
Szabad, büszke szárnyainkat!
 
Van-e hozzád hasonlóan kedves hely a világon,
Erőd átjárja ereim. 
Jó híredet krúgatják a darvak,
Dicsőség neked, hazám!

Tedd fényessé, hatalmas Istenem
Távoli látóhatárainkat, 
Izzítsd új boldogságunkat,
Szabad, büszke szárnyainkat!

Tiszta forrásvíz csörgedezik a patakokban,
A Volga, a Káma – zubogó vérem,
Oroszországgal együtt bánatban és dicsőségben
Te, Udmurtiám!

Tedd fényessé, hatalmas Istenem
Távoli látóhatárainkat, 
Izzítsd új boldogságunkat,
Szabad, büszke szárnyainkat!

Orosz szöveg

Солнце горит в алых гроздьях рябин,
Новый день встречает земля,
Реет твой Флаг над простором равнин,
О Удмуртия моя!

Хор:
Воссияй, Отчизна моя,
Счастьем путь нам озаряй!
Да хранит Господь тебя,
Расцветай, любимый край!

Краше тебя нет на свете земли,
Широки леса и поля,
Весть о тебе вдаль несут журавли,
Славься, Родина моя!

Хор:
Воссияй, Отчизна моя,
Счастьем путь нам озаряй!
Да хранит Господь тебя,
Расцветай, любимый край!

Каму Волгу питала века
Родников живая вода,
В горе и славе с Россией всегда
Ты, Удмуртия моя!

Хор:
Воссияй, Отчизна моя,
Счастьем путь нам озаряй!
Да хранит Господь тебя,
Расцветай, любимый край!

Kapcsolódó szócikkek 
 Udmurt nyelv
 Udmurt zene

Külső hivatkozások 
 Az Udmurt Köztársaság hivatalos honlapja

Nemzeti himnuszok
Udmurtföld